EuroEyes Cyclassics 2017 var den 22. udgave af cykelløbet EuroEyes Cyclassics og blev arrangeret 20. august 2017. Det tyske cykelløb, med start og mål i Hamborg, var det 31. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017. Løbet blev vundet af italienske Elia Viviani fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
 Matti Breschel kørte for 
 Mads Pedersen kørte for 
 Lars Bak kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 

2017
UCI World Tour 2017